Арнолд Тойнби може да се отнася за:

 Арнолд Тойнби, (1852 – 1883) британски икономист от 19 век;
 Арнолд Джозеф Тойнби, (1889 - 1975) британски историк и културен антрополог. Автор на фундаментално изследване върху раждането и упадъка на цивилизациите – „Изследване на историята“ (1961)